Skyscraper signifie Gratte-ciel en anglais.

Cinéma 
 Skyscraper est un film américain réalisé par Howard Higgin, sorti en 1928.
 Skyscraper est un court-métrage sorti en 1960, nommé pour un Oscar 
 Skyscraper est un film américain réalisé par Raymond Martino, sorti en 1996.
 Skyscraper est un film américain écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber, sorti en 2018.
 Skyscrapers est un film américain réalisé en 1906.

Musique 
 Skyscraper est un album de David Lee Roth, sorti en 1988.
 Skyscraper est une chanson de Demi Lovato, sortie en 2011.

Voir aussi 
 SkyscraperPage est un site web contenant une base de données de modèles réduits, d'illustrations et des diagrammes de gratte-ciel et d'autres grands projets de macroingénierie et de structures de grande taille à travers le monde.
 Skyscrapercity est l'un des plus grands forums internet de la planète consacré à l'architecture et aux gratte-ciel.
 Skyscraper Museum (musée des gratte-ciels) est un musée new-yorkais. 
 Skyscraper Index est une théorie élaborée par Andrew Lawrence en 1999.
 La Skyscraper Mountain est une montagne appartenant au massif montagneux de la chaine des Cascades au centre de l'État de Washington.

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme